Дружкі́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Дружківська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Дружківська вулиця — вулиця в Києві.
 Дружківська вулиця — вулиця в Костянтинівці.

Вулиці